El municipio de Osage (en inglés: Osage Township) es un municipio ubicado en el condado de Dent en el estado estadounidense de Misuri. En el año 2010 tenía una población de 429 habitantes y una densidad poblacional de 2,58 personas por km².

Geografía 
El municipio de Osage se encuentra ubicado en las coordenadas . Según la Oficina del Censo de los Estados Unidos, el municipio tiene una superficie total de 166.59 km², de la cual 166,13 km² corresponden a tierra firme y (0,28 %) 0,47 km² es agua.

Demografía 
Según el censo de 2010, había 429 personas residiendo en el municipio de Osage. La densidad de población era de 2,58 hab./km². De los 429 habitantes, el municipio de Osage estaba compuesto por el 98,37 % blancos, el 0,23 % eran amerindios, el 0,23 % eran asiáticos, el 0,7 % eran isleños del Pacífico y el 0,47 % eran de una mezcla de razas. Del total de la población el 0,23 % eran hispanos o latinos de cualquier raza.

Referencias

Enlaces externos 

Municipios de Misuri
Localidades del condado de Dent